Тюляев — русская фамилия.

По одной из версий, фамилия ведëт своë начало от распространенного в новгородских говорах глагола «тюляшить» со значением «ходить тяжело, неуклюже». Исходя из этого, можно предположить, что Тюляем прозвали полного, тучного или же неловкого человека.

По другой, прозвище Тюляй имеет схожую этимологию со словом «тюль», значение которого В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» определяет следующим образом: «тонкая, хлопковая, ячеистая ткань, на женское уборы». В таком случае, прозвище Тюляй, предположительно, относится к числу «профессиональных» именований, содержащих указание на род деятельности основателя фамилии: он мог заниматься изготовлением или продажей тюля или же пошивом из этой ткани различных изделий. Тюляй легло в основу фамилии Тюляев.

Известные носители 
 Тюляев, Григорий Васильевич (1913—1982) — танкист, гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Тюляев, Павел Фёдорович (1905—1946) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Крымского областного комитета ВКП(б).
 Тюляев, Семён Иванович (1898 — 1993) — советский искусствовед-индолог, исследователь искусства древней Индии, Шри-Ланки.